2015 Finnish FIM Speedway Grand Prix - druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 16 maja 2015 na stadionie Ratinan w Tampere.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Timo Lahtiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nike Lunna i Jiri Nieminen.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 15 maja.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Woffinden, Jonasson, Jonsson, Harris
 Kasprzak, Batchelor, Holder, Zagar
 Hampel, Hancock, Lahti, Janowski
 Pedersen, Doyle, Jepsen Jensen, Iversen
 Pedersen, Jonsson, Hancock, Zagar
 Batchelor, Jepsen Jensen, Janowski, Woffinden
 Kasprzak, Harris, Iversen, Lahti
 Holder, Jonasson, Doyle, Hampel
 Doyle, Jonsson, Lahti, Batchelor
 Woffinen, Iversen, Zagar, Hampel
 Hancock, Jepsen Jensen, Harris, Holder
 Kasprzak, Pedersen, Janowski, Jonasson (u)
 Hampel, Jepsen Jensen, Jonsson, Kasprzak
 Woffinden, Holder, Pedersen, Lahti
 Zagar, Doyle, Harris, Janowski
 Hancock, Batchelor, Iversen, Lunna
 Jonsson, Iversen, Holder, Janowski (d)
 Woffinden, Doyle, Kasprzak, Hancock (u)
 Hampel, Harris, Pedersen, Batchelor
 Zagar, Jepsen Jensen, Lahti, Nieminen
 Półfinały:
 Woffinden, Jonsson, Doyle, Hancock
 Pedersen, Hampel, Jepsen Jensen, Kasprzak
 Finał:
 Pedersen, Woffinden, Jonsson, Hampel

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Finlandia
2015
2015 w Finlandii